Niemcy:
 Thanhausen – dzielnica Bärnau

Zobacz też:
 Tannhausen
 Thannhausen